Кузьминовка — село в Шарлыкском районе Оренбургской области в составе Константиновского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 16 километров по прямой на северо-восток от районного центра села  Шарлык.

Население
Население составляло 9 человек в 2002 году (русские 78%),  4 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Шарлыкского района